Saint-Jean-aux-Bois kan syfta på:
 Saint-Jean-aux-Bois, Ardennes
 Saint-Jean-aux-Bois, Oise